Le sigle UDM ou UdM peut faire référence à :
 Université de Montréal, une université canadienne-française
 Université de Moundou, une université tchadienne
 Université des Montagnes, une université camerounaise
 University of Detroit Mercy, une université américain

Voir aussi
 

Homonymie d'acronyme